Такидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Такидзе, Дареджан Сабаевна (род. 1921) — Герой Социалистического Труда.
 Такидзе, Емени Парфёнович (1911 — после 1971) — Герой Социалистического Труда.
 Такидзе, Хурие Юсуповна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.